Palaeosetidae — семейство бабочек, которое относится к надсемейству Hepialoidea в составе инфраотряда Exoporia.

Систематика 
Palaeosetidae является примитивным семейством в составе Hepialoidea. Включает в себя 7 видов в составе 4 родов.

Palaeoses Turner, 1922
Palaeoses scholastica Turner, 1922
Genustes Issiki and Stringer, 1932
Genustes lutata Issiki and Stringer, 1932
Ogygioses Issiki and Stringer, 1932
Ogygioses caliginosa Issiki and Stringer, 1932
Ogygioses eurata Issiki and Stringer, 1932
Ogygioses issikii Davis, 1995
Ogygioses luangensis Kristensen, 1995
Osrhoes Druce, 1900
Osrhoes coronta Druce, 1900

 Ареал 
Род Osrhoes обитает Колумбии, Южная Америка,  другие три рода населяют территорию от Ассама (Индия) до Австралии.

Литература
Kristensen, N.P., (1999). The non-Glossatan Moths. Ch. 4, pp. 41-62  in Kristensen, N.P. (Ed.). Lepidoptera, Moths and Butterflies. Volume 1: Evolution, Systematics, and Biogeography. Handbuch der Zoologie. Eine Naturgeschichte der Stämme des Tierreiches / Handbook of Zoology. A Natural History of the phyla of the Animal Kingdom. Band / Volume IV Arthropoda: Insecta Teilband / Part 35: 491 pp. Walter de Gruyter, Berlin, New York.
Nielsen, E.S., Robinson, G.S. and Wagner, D.L. 2000. Ghost-moths of the world: a global inventory and bibliography of the Exoporia (Mnesarchaeoidea and Hepialoidea) (Lepidoptera) Journal of Natural History'', 34(6): 823-878.Abstract

Примечания 

Семейства насекомых
Чешуекрылые